Eugenia García puede referirse a:

Eugenia García (deportista): una deportista argentina ganadora de varias medallas en los Juegos Paralímpicos.
Eugenia García: un personaje de la serie de televisión Aída.